Muñogalindo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Muñogalindo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Muñogalindo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar